Björn kan syfta på:

 Björnar – en djurfamilj
 Brunbjörn – arten Ursus arctos
 Björn (namn) – ett nordiskt namn med betydelsen björn efter djuret
 Björn (adelssläkt) – en släkt uradel, medeltida frälse
 Björn (naturreservat) – ett naturreservat i Kalix kommun
 Björn (gaykultur) – en subkultur
 Björn (Stridsledningscentral) – Första Flygeskaderns ledningsplats under Kalla kriget
 Trögkrypare (Tardigrada), även kallade Björndjur – en stam av vagt björnliknande småkryp
 Nallebjörn – en typ av kramdjur, en leksaksbjörn i tyg

Se även 
 Björngrav – ett arkeologiskt begrepp för en plats där en björn begravts
 Björnjakt – jakt på björn
 Björnkult – religiös ritual som utförs vid dödandet av en björn
 Björnskinnsmössa – en militär huvudbonad
 Björntjänst – en välmenad tjänst som får förödande, eller i varje fall negativa, följder för mottagaren
 Björntråd – en kraftig niotrådig, dubbeltvinnad bomullstråd
 Björnen – en fransk film från 1988 i regi av 	Jean-Jacques Annaud, originaltitel L'Ours
 Den Svenska Björnstammen – en svensk musikgrupp